Mohicans, tribu nord-amérindienne ;
 Mohican, langue nord-amérindienne.

Titre 

 Les Mohicans de Paris (1854-1855), roman d’Alexandre Dumas ;
 Les Mohicans de Babel (1928), roman de Gaston Leroux ;
 Les Mohicans de Paris (1973), feuilleton télévisé d’André Cerf d’après l’œuvre éponyme de Dumas ;
 Mohicans, connaissez-vous Charlie ? (2015), essai de Denis Robert ;
 Mohican (2021), roman d'Éric Fottorino.